Coll del Pal (Espolla), coll de muntanya entre el municipi d'Espolla, de l'Alt Empordà, i la comuna d'Argelers de la Marenda, del Rosselló
 Coll del Pal (Costoja), coll de muntanya de la comuna de Costoja, del Vallespir
 Coll del Pal (Prats de Molló), coll de muntanya entre la comuna de Prats de Molló i la Presta, del Vallespir i el municipi de Setcases, del Ripollès.